Займище — посёлок в Шумячском районе Смоленской области России. Входит в состав Озёрного сельского поселения. Население — 13 жителей (2007 год). 
 
Расположена в юго-западной части области в 1 км к северо-западу от Шумячей, в 6 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Шумячка. В 9 км юго-восточнее посёлка расположена железнодорожная станция Понятовка на линии Рославль — Кричев.

История 
В годы Великой Отечественной войны посёлок была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Шумячского района